Брольо () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1874–1956) — итальянский архитектор.
 Брольо, Луиджи (1911—2001) — инженер в области аэрокосмической техники.
 Брольо, Эмилио (1814—1892) — итальянский писатель, политик и государственный деятель.